Straszów ist der Name folgender Orte:

 Straszów (Mniów), Ortschaft der Gemeinde Mniów, Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Straszów (Przewóz) (), Ortschaft der Gemeinde Przewóz, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Straszów (Rozprza), Ortschaft der Gemeinde Rozprza, Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź, Polen
 Straszów, polnischer Name der Siedlung Straschewe im Rajon Sarny, Oblast Riwne, Ukraine

Siehe auch:
 Staszów